

Persone 
 Dino Crocetti, noto come Dean Martin (1917-1995) – cantante e attore statunitense di origine italiana
 Luigi Crocetti (1929-2007) – bibliotecario e docente italiano
 Nicola Crocetti (1940) – grecista, traduttore, giornalista ed editore italiano
 Venanzo Crocetti (1913-2003) – scultore italiano

Aziende 
 Crocetti Editore – casa editrice italiana

Arte 
 Museo Venanzo Crocetti – museo di arte contemporanea